Alapítvány fogalma a polgári jogban
 Alapítvány, Isaac Asimov regénye
 Alapítvány (televíziós sorozat), az Apple TV+ saját gyártású televíziós sorozata Asimov regényei nyomán
 Alapítvány együttes